ЭТ-80 — советская электрическая торпеда. Первая советская серийная противокорабельная бесследная торпеда с системой беспузырной стрельбы на основе электродвигателя постоянного тока (марка ПМ5-2). Разработана в 1938—1942 году, принята на вооружение в 1942 году. Использовалась советскими подводными лодками во время Великой Отечественной войны.

Технические характеристики 
 Калибр — 534 мм
 Длина торпеды — 7500 мм
 Масса торпеды — 1840 кг
 Масса заряда ВВ — 400 кг
 Вид ВВ — МС
 Глубина хода — 2-14 м
 Дальность — 4000 м
 Скорость — 29 узлов
 КВ — 2 ИУС

История создания 
Первые разработки торпедных электродвигателей и аккумуляторных батарей предпринимались в конце 1920-х годов в Остехбюро при участии В. Ф. Миткевича и М. А. Шателена. В 1932 году Центральной аккумуляторной лабораторией (ЦАЛ) в Ленинграде была создана первая торпедная аккумуляторная батарея, а завод «Электросила» закончил разработку торпедного электродвигателя. Испытания показали, что конструкция этого двигателя непригодна. В 1936 году Н. Н. Шамарин предложил конструкцию биротативного двигателя. В 1937—1938 годах конструкторами НИМТИ, заводов № 231 им. Ворошилова, «Двигатель» и «Электросила» велась разработка биротативного электродвигателя ДП-4 мощностью 45 кВт. В 1938 году были проведены испытания торпед на основе двигателя ДП-4.

В 1939 году разработка электроторпед передана в ЦКБ-39. НИЛ-10 (бывшая ЦАЛ) разработала аккумуляторную батарею В-6-II (80 свинцово-кислотных аккумуляторов). Завод «Электросила» разработал электродвигатель ПМ5-2 на основе конструкторского решения Р. И. Ласточкина. В качестве прототипа корпуса новой электроторпеды использовались разработки для торпеды 53-38. Электроторпеда получила шифр ЭТ-80.

В 1939 году на вооружение немецкого флота поступила электроторпеда G7e, что привело к форсированию работ над торпедой ЭТ-80.

В сентябре — декабре 1940 года проведены заводские испытания торпеды ЭТ-80. Принято решение об изготовлении установочной партии торпед для проведения государственных испытаний в 1941 году.

В августе-сентябре 1941 года ленинградские предприятия эвакуированы на Урал и в Казахстан. Завод имени К. Е. Ворошилова № 231 эвакуирован в город Уральск Казахской ССР. Производство торпед выстаивалось с нуля.

В июле 1942 года выпущена партия торпед ЭТ-80 для государственных испытаний.

В декабре 1942 года получен образец немецкой торпеды G7е. Торпеду осмотрели нарком ВМС Н. Г. Кузнецов и нарком судостроительной промышленности И. И. Носенко. Принято решение ускорить производство ЭТ-80.

В мае 1943 года произведён пробный выстрел боевой торпедой. Торпеда ЭТ-80 включена в состав боекомплекта действующих подводных лодок.

За период 1943-45 гг. на заводе № 231 им. Ворошилова было изготовлено 303 торпеды ЭТ-80.

Награды 
За создание первой отечественной электроторпеды ЭТ-80 группа конструкторов и инженеров была удостоена Сталинской премии 1 степени за 1943 год:

 Шамарин Николай Николаевич (главный конструктор),
 Жигарь Григорий Иванович, инженер завода № 231
 Горбунов Валентин Дмитриевич, инженер завода № 231
 Ласточкин Ростислав Иванович, инженер завода № 659, конструктор электродвигателя ПМ5-2.
 Болкунов Григорий Васильевич, научный сотрудник завода № 389,
 Симонов Александр Иванович, конструктор завода № 702,
 Брыкин Александр Евстратьевич, инженер-капитан 1 ранга (начальник НИМТИ 1932—1939, в 1943 году — начальник минно-торпедного факультета ВМА).

Известное военное применение 
 24 августа 1944 г., подводная лодка «С-15». Первая атака с использованием электроторпеды ЭТ-80 (и первое боевое использование элетроторпед отечественными подлодками). Два выстрела торпедами ЭТ-80, обе торпеды поразили цель, транспорт затонул.
 10 сентября 1944 г., подводная лодка «С-51». Атака на конвой из двух транспортных кораблей и трёх кораблей охранения. С дистанции 8 кабельтовых произведено 4 выстрела торпедами ЭТ-80. Две торпеды попали в корабль охранения, корабль затонул. Одна торпеда поразила транспорт.

Примечания

Литература 
 Котов А. С. Торпедные электрические двигатели достойны изумления (ТЭДДИ). С.-Пб, ОАО «Концерн Морское подводное оружие — Гидроприбор», 2011—258 с., илл.
 Рекшан О. П. Торпеды и их создатели. Изд. 2е. С.-Пб. ГУП «ЦНИИ Гидроприбор», 2003.
 Коршунов Ю. Л., Строков А. А. Торпеды ВМФ СССР. С.-Пб., «Гангут», 1994 г.
 Платонов А. В. — Энциклопедия советских подводных лодок. 1941—1945. — М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: ООО "Издательство «Полигон», 2004

Ссылки 
 Торпеда ЭТ-80
 Котов А. С. Как начинались электрические торпеды. // В кн. Торпедные электрические двигатели достойны изумления (ТЭДДИ). С.-Петербург, ОАО «Концерн Морское подводное оружие — Гидроприбор», 2011—258 с., илл.
 ВНИИЭМ. Сорок лет в торпедном деле

Торпеды Второй мировой войны
Торпеды подводных лодок
Торпеды СССР